Alfes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Alfes (* im 20. Jahrhundert), deutsche Fußballspielerin
 Heinrich Alfes (1821–1907), Gründer der Straßenbahn Bremerhaven und der Nürnberg-Fürther Straßenbahn-Gesellschaft
 Helmut Alfes (* 1956), deutscher Fußballspieler